Staiky (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 2200 Einwohnern (2006).

Staiky liegt im Norden des Rajon Kaharlyk am rechten Ufer des zum Kaniwer Stausee angestauten Dnepr mittig zwischen dem 62 km dnepraufwärts liegenden Kiew und dem 62 km dneprabwärts liegenden Kaniw.
Das 1095 gegründete Dorf bildet eine eigene Landratsgemeinde.
Das Rajonzentrum Kaharlyk befindet sich 27 km südlich des Dorfes.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Ort in der Oblast Kiew
Ort am Dnepr
Gegründet 1095
Rajon Kaharlyk